Il toponimo Luswishi può riferirsi a diversi comuni dello Zambia;

Luswishi, comune del distretto di Lufwanyama
Luswishi, comune del distretto di Mpongwe